Roberto III de Capua (1153-1158) fue el segundo hijo de Guillermo I de Sicilia y de Margarita de Navarra, y príncipe titular de Capua. 

Contaba con un año solamente cuando fue asociado al título de príncipe de Capua, después del acceso al trono de su padre, en 1154. Murió tres años después, probablemente en 1158. Su hermano menor, Enrique fue su sucesor en el título.

Ancestros

Referencias 
 Descendencia de Guillermo I de Sicilia, (en inglés).

Fuentes 
 Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, París, 1907. 
 Alberto Maria Ghisalberti (director), Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960–2007. 
 H. M. Gwatkin, J. P. Whitney et alia (editores), The Cambridge Medieval History: Volume III, Cambridge University Press, 1926.
 John Julius Norwich, The Kingdom in the Sun 1130-1194. Longman: Londres, 1970.

Nobles de Italia del siglo XII
Roberto 03
Normandos en la Italia meridional